Diese Liste führt die administrativen Einheiten Indonesiens auf. Die Liste sortiert die Provinzen nach der geographischen Lage der Regionen Indonesiens. Hier werden die ersten und zweiten Ebenen aufgezählt. Für die unteren Verwaltungsebenen gibt es für jede Provinz eine eigene Liste.

Übersicht 

Der südostasiatische Staat Indonesien teilt sich in 35 Provinzen (Provinsi), zwei Sonderregionen und den Hauptstadtdistrikt (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta auf. Die seit 2022 durch Abspaltung nun insgesamt 6 Provinzen der Region West-Neuguinea (Juli 2022 Papua Tengah, Papua Selatan und Papua Pegunungan von Papua (Provinz) sowie November 2022 Papua Barat Daya von Papua Barat) genießen ebenfalls einen Sonderstatus.
Die zweite Verwaltungsebene bilden die 501 Regierungsbezirke (Kabupaten) und Städte (Kota). Die dritte Ebene bilden die Distrikte (Kecamatan) und die unterste Ebene die Dörfer, die je nach Rechte Desa oder Kelurahan genannt werden. Daneben gibt es lokale Sonderbezeichnungen.

Die Namen der Provinzen werden in Deutsch und Bahasa Indonesia aufgeführt. Viele Provinzen werden nach ihrer geographischen Lage benannt:
 Barat = West
 Barat Daya = Südwest
 Barat Laut = Nordwest
 Besar = Groß
 Kecil = Klein
 Kepulauan = Inseln, Inselgruppe
 Laut = Meer
 Pulau = Insel
 Pulau-Pulau = Inseln
 Selatan = Süd
 Timur = Ost
 Tengah = Zentral
 Tenggara = Südost
 Utara = Nord

Java 

Die Insel Java (Jawa) teilt sich in vier Provinzen, eine Sonderregion und den Hauptstadtdistrikt (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta auf.

ISO 3166-2: ID-JW

Banten 

Die Provinz Banten bildet den äußersten Westen der Insel Java. Sie wurde 2000 von der Provinz Westjava abgetrennt. Hauptstadt ist Serang. Die Provinz hat 11.934.373 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-BT

Jakarta (Hauptstadtdistrikt) 

Der Hauptstadtdistrikt (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta hat einen Sonderstatus inne. Er teilt sich in den Regierungsbezirk Pulau Seribu () und fünf Städte. Der Distrikt hat 10.154.134 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-JK

Ostjava 

Die Provinz Ostjava (Jawa Timur) bildet den Ostteil der Insel Java. Zu ihr gehört die Insel Madura. Hauptstadt ist Surabaya. Die Provinz hat 38.828.061 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-JI

Westjava 

Die Provinz Westjava (Jawa Barat) liegt im westlichen Teil der Insel Java. Hauptstadt ist Bandung. Die Provinz hat 46.668.214 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-KB

Yogyakarta (Sonderregion) 

Das Sultanat Yogyakarta bildet eine Sonderregion (Daerah Istimewa) an der Südküste der Insel Javas. Hauptstadt ist Yogyakarta. Die Sonderregion hat 3.675.7681 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-YO

Zentraljava 

Die Provinz Zentraljava (Java Tengah) liegt im Mittelteil der Insel Java. Hauptstadt ist Semarang. Die Provinz hat 33.753.023 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-JT

Sumatra 

Sumatra ist die größte Insel, die allein zu Indonesien gehört, und die sechstgrößte Insel der Welt. Sie teilt sich in zehn Provinzen.

ISO 3166-2: ID-SM

Aceh (Sonderregion) 

Die Sonderregion Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) liegt an der Nordwestspitze von Sumatra. Hauptstadt ist Banda Aceh. Aceh besteht aus 18 Regierungsbezirken und fünf Städte mit 284 Distrikten und 6450 Dörfern, die hier Gampong genannt werden. Die Sonderregion hat 4.993.385 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-AC

Bangka-Belitung 

Die Provinz Bangka-Belitung (Kepulauan Bangka Belitung) besteht aus den Inseln Bangka und Belitung, vor der Südostküste Sumatras. Hauptstadt ist Pangkal Pinang auf Bangka. Die Provinz wurde 2000 von Südsumatra abgetrennt. Die Provinz hat 1.370.331 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-BB

Bengkulu 

Die Provinz Bengkulu liegt an der Südwestküste Sumatras. Zu ihr gehört die vorgelagerte Insel Enggano. Enggano bildet einen eigenen Regierungsbezirk, gehörte aber früher zu Nordbengkulu. Hauptstadt ist Bengkulu. Die Provinz hat 1.872.136 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-BE

Jambi 

Die Provinz Jambi liegt im Süden Sumatras und reicht von der Ostküste bis fast an die Westküste der Insel. Hauptstadt ist Jambi. Die Provinz hat 3.397.164 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-JA

Lampung 

Die Provinz Lampung liegt an der Südspitze der Insel Sumatra. Hauptstadt ist Bandar Lampung. Die Provinz hat 8.109.601 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-LA

Nordsumatra 

Die Provinz Nordsumatra (Sumatra Utara) liegt im nördlichen Teil der Insel Sumatra. Zu ihr gehört auch die Insel Nias. Hauptstadt ist Medan. Die Provinz hat 13.923.262 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-SU

Südsumatra 

Die Provinz Südsumatra (Sumatra Selatan) befindet sich im südlichen Teil der Insel Sumatra. Hauptstadt ist Palembang. Die Provinz hat 8.043.0422 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-SS

Riau 

Die Provinz Riau liegt an der Ostküste Sumatras, gegenüber der Malaiischen Halbinsel. Hauptstadt ist Pekanbaru. Die Provinz hat 6.330.941 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-RI

Riau-Inseln (Kepulauan Riau) 

Die Provinz der Riau-Inseln (Kepulauan Riau) besteht aus den Riau-Inseln, den Anambasinseln, den Lingga-Inseln und den Natuna-Inseln und liegt südlich der Malaiischen Halbinsel und zwischen dieser und der Insel Kalimantan (Borneo). Bis 2004 waren die Inseln Teil der Provinz Riau. Hauptstadt ist Tanjung Pinang. Die Provinz hat 1.968.313 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-KR

Westsumatra 

Die Provinz Westsumatra (Sumatra Barat) liegt an der Westküste der Insel Sumatra. Zu ihr gehören auch die Mentawai-Inseln, die seit 1999 einen eigenen Regierungsbezirk bilden. Hauptstadt ist Padang. Die Provinz hat 5.190.577 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-SB

Kalimantan (Borneo) 

Der Norden der Insel Kalimantan (Borneo) gehört zu den Staaten Malaysia und Brunei. Der indonesische Teil der Insel teilt sich in fünf Provinzen.

ISO 3166-2: ID-KA

Nordkalimantan 

Die Provinz Nordkalimantan (Kalimantan Utara) liegt im Nordosten des indonesischen Teils Kalimantans. Die Provinz wurde 2012 von Ostkalimantan abgetrennt. Hauptstadt ist Tanjung Selor. Die Provinz hat 639.639 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-KU

Ostkalimantan 

Die Provinz Ostkalimantan (Kalimantan Timur) liegt im Osten der Insel Borneo. Hauptstadt ist Samarinda. Die Provinz hat 3.422.676 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-KI

Südkalimantan 

Die Provinz Südkalimantan (Kalimantan Selatan) liegt an der Südküste Borneos. Die Hauptstadt ist Banjarmasin. Die Provinz hat 3.984.315 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-KS

Westkalimantan 

Die Provinz Westkalimantan (Kalimantan Barat) liegt im Westen der Insel Borneos. Hauptstadt ist Pontianak. Die Provinz hat 4.783.209 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-KB

Zentralkalimantan 

Die Provinz Zentralkalimantan (Kalimantan Tengah) liegt im Süden der Insel Borneo. Hauptstadt ist Palangka Raya. Die Provinz hat 2.490.178. Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-KT

Sulawesi (Celebes) 

Die Insel Sulawesi (ehemals Celebes) teilt sich in sechs Provinzen.

ISO 3166-2: ID-SL

Gorontalo 

Die Provinz Gorontalo liegt im Norden der Insel Sulawesi. Sie teilt sich in fünf Regierungsbezirke und eine Stadt, die Hauptstadt Gorontalo. Die Provinz hat 1.131.670 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-GO

Nordsulawesi 

Die Provinz Nordsulawesi (Sulawesi Utara) bildet die Nordostspitze der Insel Sulawesi. Hauptstadt ist Manado. Die Provinz hat 2.409.9210 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-SA

Südostsulawesi 

Die Provinz Südostsulawesi (Sulawesi Tenggara) bildet die Südostspitze der Insel Sulawesi. Hauptstadt ist Kendari. 2014 wurde der Regierungsbezirk Westmuna von Muna abgetrennt. Die Provinz hat 2.495.248 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-SG

Südsulawesi 

Die Provinz Südsulawesi (Sulawesi Selatan) bildet die Südwestspitze der Insel Sulawesi. Hauptstadt ist Makassar. Die Provinz hat 8.512.608 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-SN

Westsulawesi 

Die Provinz Westsulawesi (Sulawesi Barat) bildet den Westen der Insel Sulawesi. Hauptstadt ist Mamuju. Die Provinz hat 1.279.9942 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-SR

Zentralsulawesi 

Die Provinz Zentralsulawesi (Sulawesi Tengah) ist mit 69.726 km² größte Provinz der Insel. Hauptstadt ist Palu. Die Provinz hat 2.872.8572 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-ST

Nusa Tenggara (Kleine Sundainseln) 

Die Kleinen Sundainseln teilen sich in den Staat Osttimor und dem indonesischen Nusa Tenggara (). Der indonesische Teil besteht aus drei Provinzen.

ISO 3166-2: ID-NU

Bali 

Die Provinz Bali besteht aus der gleichnamigen Insel und ihr vorgelagerten kleineren Eilanden. Hauptstadt ist Denpasar. Die Provinz hat 4.148.588 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-BA

Ost-Nusa Tenggara 

Die Provinz Ost-Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur) umschließt den Osten von Nusa Tenggara. Die größte Insel ist Timor, die nur etwa zur Hälfte zu Indonesien gehört. Seit dem 14. Dezember 2012 teilt sich die Provinz in 21 Regierungsbezirke und eine Stadt, die Hauptstadt Kupang in Westtimor. Die Provinz hat 5.112.760 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-NT

West-Nusa Tenggara 

Die Provinz West-Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat) besteht aus Lombok, Sumbawa und weiteren kleineren Inseln zwischen Bali und Flores. Hauptstadt ist Mataram. Die Provinz hat 4.830.118 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-NB

Molukken 

Die Molukken bestehen aus zahlreichen kleineren Inseln zwischen Sulawesi und den Kleinen Sundainseln im Westen und Neuguinea im Osten. Die Region teilt sich in zwei Provinzen.

ISO 3166-2: ID-ML

Molukken (Maluku) 

Die Provinz Molukken (Maluku) bildet mit den Inseln des Bandabogens den südlichen Teil der Molukken. Hauptstadt ist Ambon auf der gleichnamigen Insel. Die Provinz hat 1.683.856 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-MA

Nordmolukken 

Die Provinz Nordmolukken (Maluku Utara) wurde 1999 von der Provinz der Molukken abgetrennt. Seit 2012 teilt sich die Provinz der Nordmolukken in acht Regierungsbezirke und zwei Städte. Hauptstadt ist Sofifi auf der Insel Halmahera im Verwaltungsgebiet der Stadt Tidore-Inseln. Die Provinz hat 1.160.275 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-MU

West-Neuguinea 

Westneuguinea bildet den indonesischen Teil der Insel Neuguinea. Der Osten gehört zum Staat Papua-Neuguinea. Der indonesische Teil der Insel ist in sechs Provinzen gegliedert.

ISO 3166-2: ID-IJ

Papua 

Die Provinz Papua bildete bis 2022 den Hauptteil von Westneuguinea. 2003 wurden Teile im Nordwesten als Provinz Westpapua abgetrennt. 2022 wurden wieder große Teile der Provinz abgespalten und daraus die drei neuen Provinzen Papua Tengah, Papua Selatan sowie Papua Pegunungan geschaffen.
Hauptstadt der Provinz Papua ist Jayapura. Die Provinz hatte vor der Teilung 3.143.088 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-PA

Papua Pegunungan 
Papua Pegunungan (deutsch: Hochland von Papua) ist eine Provinz in Westneuguinea. Die Provinz wurde 2022 von der Provinz Papua abgespalten und ist zurzeit Schauplatz des Papuakonflikts. Hauptstadt ist Wamena mit rund 65.000 Einwohnern. Papua Pegunungan ist die einzige Binnenprovinz Indonesiens.

ISO 3166-2: ID-PE

Papua Selatan 
Papua Selatan (deutsch: Südpapua) ist eine Provinz in Westneuguinea. Die Provinz wurde im Juli 2022 von der Provinz Papua abgespalten und ist zurzeit Schauplatz des Papuakonflikts. Hauptstadt ist Merauke mit rund 100.000 Einwohnern.

ISO 3166-2: ID-PS

Papua Tengah 
Papua Tengah (deutsch Zentralpapua) ist eine Provinz in Westneuguinea. Die Provinz wurde im Juli 2022 durch das Gesetz Nr. 15 von der Provinz Papua abgespalten und ist zurzeit Schauplatz des Papuakonflikts. Hauptstadt ist Nabire mit rund 100.000 Einwohnern

ISO 3166-2: ID-PT

Papua Barat 

Die Provinz Papua Barat (deutsch: Westpapua) wurde 2003 von Papua abgetrennt. Bis 2007 hieß sie Irian Jaya Barat (West-Irian Jaya). Papua Barat umfasst den östlichen Teil der Vogelkophalbinsel, die Bomberai-Halbinsel und vorgelagerte Inseln wie Adi. Im Dezember 2022 wurde der westliche Teil der Vogelkophalbinsel unter dem Namen Papua Barat Daya abgespalten.
Hauptstadt ist Manokwari. Die Provinz hatte vor der Teilung 868.819 Einwohner (Zensus 2015).

ISO 3166-2: ID-PB

Papua Barat Daya 
Papua Barat Daya (deutsch: Südwestpapua) ist eine Provinz in Westneuguinea, dem indonesischen Teil Neuguineas. Die Provinz wurde im Dezember 2022 von der Provinz Papua Barat abgespalten und ist zurzeit Schauplatz des Papuakonflikts. Hauptstadt ist Sorong mit etwas unter 300.000 Einwohnern.

Papua Barat Daya liegt trotz ihres Namens im Nordwesten von Westneuguinea.

ISO 3166-2: noch nicht vergeben

Weblinks 
  (englisch; PDF; 5,9 MB)

Einzelnachweise 

!
!
Indonesien, Verwaltungseinheiten